MPG
 Max-Planck-Gesellschaft – Towarzystwo Maxa Plancka
 Music Producers Guild – brytyjskie stowarzyszenie producentów muzycznych 

 mpg
 mpg – rozszerzenie nazwy plików multimedialnych zawierających strumienie danych w formacie określonym przez MPEG
 miles per gallon – mil na galon